Летовчан може бити:

 Летовчан Новодворски, насељено мјесто града Клањца, Република Хрватска
 Летовчан Томашевечки, насељено мјесто града Клањца, Република Хрватска